Погорецкий — фамилия; имеет женскую форму Погорецкая.
 Погорецкий, Пётр Иванович (1734—1780) — российский учёный-медик.
 Погорецкий, Феликс (1890—1945) — польский историк-медиевист, архивариус.